Paul R. Abramson ist der Name folgender Personen:

* Paul R. Abramson (Politikwissenschaftler) (* 1937), US-amerikanischer Politikwissenschaftler 
 Paul R. Abramson (Psychologe) (* 1949), US-amerikanischer Psychologe und Sexualwissenschaftler